Música:
 Only You (Yazoo), primer senzill (1982) publicat pel grup de pop electrònic Yazoo
 Only You (And You Alone), cançó enregistrada per The Platters (1955)

 Cinema:
 Only You (pel·lícula de 1992), pel·lícula estatunidenca amb Andrew McCarthy, Kelly Preston i Helen Hunt 
 Only You (pel·lícula de 1994) (titulada en català Només tu), pel·lícula estatunidenca protagonitzada per Marisa Tomei i Robert Downey Jr.
 Only You (pel·lícula de 2018), pel·lícula britànica de drama romàntic dirigida per Harry Wootliff